Dembski ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Yu-Dembski (* 1943), deutsche Journalistin und Autorin
 Günther Dembski (* 1943), österreichischer Numismatiker und Hochschullehrer
 William A. Dembski (* 1960), US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Theologe